Озолиня () — латиське прізвище, жіночий варіант прізвища Озоліньш.

Відомі носії 
 Озоліня Беніта Августівна (1903—1984) — актриса, заслужена артистка Латвійської РСР (1956).
 Озоліня Ліліта Арвідівна (. 1947) — радянська та латвійська актриса.
 Озоліна Ельвіра Анатоліївна (. 1939) — радянська і латвійська легкоатлетка, яка спеціалізувалася у метанні списа.

 Синта Озоліня-Ковала (. 1988) — латвійська легкоатлетка, яка спеціалізувалася у метанні списа.

Див. також 
 Озоліньш

Латиські прізвища